Katiannoidea är en överfamilj av urinsekter. Katiannoidea ingår i ordningen hoppstjärtar, klassen urinsekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar överfamiljen Katiannoidea 63 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hoppstjärtar
Katiannoidea